Алекса́ндр Тю́рин: Тюрин, Александр Алексеевич (1896—1976) — советский военнослужащий, генерал-лейтенант.
 Тюрин, Александр Валентинович (род. 1946) — физик, доктор физико-математических наук, профессор.
 Тюрин, Александр Васильевич (1905—1943) — Герой Советского Союза.
 Тюрин, Александр Владимирович (род. 1962) — российский писатель-фантаст.
 Тюрин, Александр Николаевич (1909—1980) — широнинец, Герой Советского Союза (1943).